WAA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wales (Alaska) (Stati Uniti)
 waa – codice ISO 639-3 della lingua walla walla